Tamoya är ett släkte av nässeldjur. Tamoya ingår i familjen Tamoyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kubmaneter
Tamoya